Comunità montana dei Monti Dauni Meridionali – comunità montana della Puglia avente sede in Bovino
Comunità montana dei Monti Dauni Settentrionali – comunità montana della Puglia avente sede in Casalnuovo Monterotaro